Hay diversos lugares llamados Monte Sinaí.  Entre ellos:

Monte Sinaí bíblico
Monte Sinaí, Egipto
Monte Sinaí, Nueva York, Suffolk County, Nueva York.
Monte Sinaí College, Sídney, Australia.
Hospital Monte Sinaí, Nueva York
Hospital Monte Sinaí, Toronto
Parque cementerio memorial Monte Sinaí, Los Ángeles.